Новосеменовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Новосемёновка — село в Сарыкольском районе Костанайской области, ликвидировано в 2000-е годы.

Россия 
 Новосеменовка — деревня в Гафурийском районе Башкортостана.
 Новосеменовка — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Новосеменовка — деревня в Иланском районе Красноярского края.
Новосемёновка — исчезнувшее село в Кировском районе Крыма.
 Новосеменовка — деревня в Чаплыгинском районе Липецкой области.

Украина 
 Новосеменовка — село в Апостоловском районе Днепропетровской области.
 Новосеменовка — село в Окнянском районе Одесской области.
 Новосеменовка — село в Липоводолинском районе Сумской области.
 Новосеменовка — село в Ивановском районе Херсонской области.